Васи́лий Левашо́в: Левашов, Василий Васильевич (1783—1848) — русский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 
 Левашов, Василий Яковлевич (1667—1751) — генерал-аншеф.